Ings ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Ings (* 1985), britischer Schauspieler
 Danny Ings (* 1992), englischer Fußballspieler
 Simon Ings (* 1965), britischer Science-Fiction-Autor

Ings ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Ings (Cumbria), ein Ort in Cumbria, England